In dieser Liste sind einige Braune Zwerge verzeichnet.

Um Sterne kreisende Braune Zwerge 
(Quelle: )

Braune Zwerge, die keine Sterne umkreisen 
(Quelle: )

Anderes 
(Quelle: )
 2MASS J00011217+1535355
 2MASS J00025097+2454141
 2MASS J00062050-1720506
 2MASS J00100009-2031122
 2MASS J00135779-2235200
 2MASS J00145575-4844171
 2MASS J00154476+3516026
 2MASS J00160844-0043021
 2MASS J00165953-4056541
 2MASS J00191165+0030176
 2MASS J00250365+4759191
 2MASS J00283943+1501418
 2MASS J00303013-1450333
 2MASS J00304384+3139321
 2MASS J00320509+0219017
 2MASS J00324308-2237272
 2MASS J00325584-4405058
 2MASS J00332386-1521309
 2MASS J00345684-0706013
 2MASS J00352440+1447397
 2MASS J00360925+2413434
 2MASS J00384398+1343395
 2MASS J00412179+3547133
 2MASS J00415453+1341351
 2MASS J00422118+1459236
 2MASS J00502444-1538184
 2MASS J00511078-1544169
 2MASS J00521232+0012172
 2MASS J00531899-3631102
 2MASS J00540655-0031018
 2MASS J00584253-0651239
 2MASS J01033203+1935361
 2MASS J01040750-0053283
 2MASS J01075242+0041563
 2MASS J01090918-4954532
 2MASS J01174748-3403258
 2MASS J01235905-4240073
 2MASS J01253689-3435049
 2MASS J01262109+1428057
 2MASS J01274352+1354210
 2MASS J01282664-5545343
 2MASS J01291221+3517580
 2MASS J01311838+3801554
 2MASS J01353586+1205216
 2MASS J01410321+1804502
 2MASS J01415823-4633574
 2MASS J01473344+3453112
 2MASS J02050344+1251422
 2MASS J02060880+2235593
 2MASS J02073557+1355564
 2MASS J02081833+2542533
 2MASS J02082363+2737400
 2MASS J02085499+2500488
 2MASS J02112827+1410039
 2MASS J02132880+4444453
 2MASS J02182913-3133230
 2MASS J02243670+2537042
 2MASS J02271036-1624479
 2MASS J02281101+2537380
 2MASS J02284355-6325052
 2MASS J02301551+2704061
 2MASS J02354756-0849198
 2MASS J02361794+0048548
 2MASS J02394245-1735471
 2MASS J02411151-0326587
 2MASS J02415367-1241069
 2MASS J02424355+1607392
 2MASS J02425693+2123204
 2MASS J02560189+0110467
 2MASS J03020122+1358142
 2MASS J03032123-0009378
 2MASS J03062684+1545137
 2MASS J03090888-1949387
 2MASS J03101401-2756452
 2MASS J03105986+1648155
 2MASS J03164512-2848521
 2MASS J03250136+2253039
 2MASS J03261367+2950152
 2MASS J03264225-2102057
 2MASS J03281738+0032572
 2MASS J03284265+2302051
 2MASS J03301774+0000477
 2MASS J03303511-0025346
 2MASS J03370359-1758079
 2MASS J03421621-6817321
 2MASS J03454316+2540233
 2MASS J03504861-0518126
 2MASS J03521086+0210479
 2MASS J03544855-0027420
 2MASS J03554191+2257016
 2MASS J04082905-1450334
 2MASS J04090950+2104393
 2MASS J04132039-0114248
 2MASS J04210718-6306022
 2MASS J04285096-2253227
 2MASS J04430581-3202090
 2MASS J04510093-3402150
 2MASS J04532647-1751543
 2MASS J05021345+1442367
 2MASS J05120636-2949540
 2MASS J05184616-2756457
 2MASS J05185995-2828372
 2MASS J05264348-4455455
 2MASS J05301261+6253254
 2MASS J05352184−0546085
 2MASS J05361998-1920396
 2MASS J05431887+6422528
 2MASS J06022216+6336391
 2MASS J06050196−2342270
 2MASS J06154934-0100415
 2MASS J06262121+0029341
 2MASS J06320617+8305014
 2MASS J06395596−7418446
 2MASS J06411840-4322329
 2MASS J06521977-2534505
 2MASS J06540564+6528051
 2MASS J07082133+2950350
 2MASS J07164790-0630369
 2MASS J07193188-5051410
 2MASS J07231462+5727081
 2MASS J07400712+2009216
 2MASS J07400966+3212032
 2MASS J07475631+3947329
 2MASS J07525942+4136344
 2MASS J07533217+2917119
 2MASS J07551528+2934453
 2MASS J07562529+1244560
 2MASS J07565631+2314577
 2MASS J08004815+4658256
 2MASS J08014056+4628498
 2MASS J08053189+4812330
 2MASS J08095903+4434216
 2MASS J08123170-2444423
 2MASS J08155674+4524119
 2MASS J08202996+4500315
 2MASS J08203013+1037372
 2MASS J08230313-4912012
 2MASS J08290664+1456225
 2MASS J08295707+2655099
 2MASS J08320451-0128360
 2MASS J08350622+1953050
 2MASS J08503593+1057156
 2MASS J08511627+1817302
 2MASS J08592547-1949268
 2MASS J09095749-0658186
 2MASS J09111297+7401081
 2MASS J09130320+1841501
 2MASS J09183815+2134058
 2MASS J09275741+6027464
 2MASS J09283972-1603128
 2MASS J09293364+3429527
 2MASS J09310955+0327331
 2MASS J09440279+3131328
 2MASS J09510549+3558021
 2MASS J09532126-1014205
 2MASS J10043929-3335189
 2MASS J10071185+1930563
 2MASS J10101480-0406499
 2MASS J10170754+1308398
 2MASS J10185879-2909535
 2MASS J10224821+5825453
 2MASS J10292165+1626526
 2MASS J10352455+2507450
 2MASS J10365305-3441380
 2MASS J10430758+2225236
 2MASS J10432508+0001482
 2MASS J10440942+0429376
 2MASS J10452400-0149576
 2MASS J10473109-1815574
 2MASS J10482788-5254180
 2MASS J10595138-2113082
 2MASS J11023375-2359464
 2MASS J11040127+1959217
 2MASS J11083081+6830169
 2MASS J11124910-2044315
 2MASS J11131694-0002467
 2MASS J11132009+3430582
 2MASS J11173691+3609359
 2MASS J11223624-3916054
 2MASS J11235564+4122286
 2MASS J11261528+0120481
 2MASS J11383308+6740403
 2MASS J11480423+0254057
 2MASS J11480502+0203509
 2MASS J11544223-3400390
 2MASS J11550087+2307058
 2MASS J11555389+0559577
 2MASS J11574809-4844428
 2MASS J11593850+0057268
 2MASS J12035812+0015500
 2MASS J12043036+3212595
 2MASS J12074717+0244249
 2MASS J12130336-0432437
 2MASS J12162161+4456340
 2MASS J12195156+3128497
 2MASS J12212770+0257198
 2MASS J12285538+0050440
 2MASS J12312141+4959234
 2MASS J12392727+5515371
 2MASS J12464678+4027150
 2MASS J12531092-5709248
 2MASS J13054106+2046394
 2MASS J13120707+3937445
 2MASS J13141551-0008480
 2MASS J13153094-2649513
 2MASS J13233597-1806379
 2MASS J13262009-2729370
 2MASS J13262981-0038314
 2MASS J13285503+2114486
 2MASS J13322863+2635079
 2MASS J13340623+1940351
 2MASS J13364062+3743230
 2MASS J13373116+4938367
 2MASS J13382615+4140342
 2MASS J13422362+1751558
 2MASS J13431670+3945087
 2MASS J13452562+5216337
 2MASS J13475911-7610054
 2MASS J13592403+4728431
 2MASS J14002320+4338222
 2MASS J14023175+0148301
 2MASS J14044167+0235501
 2MASS J14044495+4634297
 2MASS J14090310-3357565
 2MASS J14111735+3936363
 2MASS J14122449+1633115
 2MASS J14165987+5006258
 2MASS J14222720+2215575
 2MASS J14304358+2915405
 2MASS J14305589+0013523
 2MASS J14351720-0046130
 2MASS J14385498-1309103
 2MASS J14393343+0317591
 2MASS J14400180+0021457
 2MASS J14401622+0026390
 2MASS J14412846+5046005
 2MASS J14460061+0024519
 2MASS J14482563+1031590
 2MASS J14493784+2355378
 2MASS J15024082+6138158
 2MASS J15065441+1321060
 2MASS J15200224−4422419
 2MASS J15230657-2347526
 2MASS J15253132+5810525
 2MASS J15261405+2043414
 2MASS J15345325+1219495
 2MASS J15394189-0520428
 2MASS J15400942+3742316
 2MASS J15450901+3555271
 2MASS J15461461+4932114
 2MASS J15472282-2139141
 2MASS J15472723+0336361
 2MASS J15484912+1722359
 2MASS J15485834-1636018
 2MASS J15500845+1455180
 2MASS J15525906+2948485
 2MASS J15532142+2109071
 2MASS J15552614+0017204
 2MASS J16000548+1708328
 2MASS J16060374-2219298
 2MASS J16060629-2335133
 2MASS J16071478-2321011
 2MASS J16072382-2211018
 2MASS J16072782-2239040
 2MASS J16082847-2315103
 2MASS J16122764-2156407
 2MASS J16122895-2159358
 2MASS J16130232-2124283
 2MASS J16142048+0046434
 2MASS J16144169-2351058
 2MASS J16154416+3559005
 2MASS J16162649+2218591
 2MASS J16173168+4019003
 2MASS J16184503-1321297
 2MASS J16192830+0050118
 2MASS J16205116+3237322
 2MASS J16225533+1159238
 2MASS J16303054+4344032
 2MASS J16304999+0051010
 2MASS J16335933-0640552
 2MASS J16360078-0034525
 2MASS J16452207+3004071
 2MASS J16532970+6231364
 2MASS J16561885+2835056
 2MASS J16580380+7027015
 2MASS J17054834-0516462
 2MASS J17114573+2232044
 2MASS J21265040−8140293
 2MASS J00361617+1821104
 2MASS J00452143+1634446
 2MASS J00464841+0715177
 2MASS J01443536-0716142
 2MASS J02511490-0352459
 2MASS J02572581-3105523
 2MASS J03140344+1603056
 2MASS J03185403-3421292
 2MASS J03400942-6724051
 2MASS J03552337+1133437
 2MASS J04390101-2353083
 2MASS J04455387-3048204
 2MASS J05002100+0330501
 2MASS J05012406-0010452
 2MASS J05395200-0059019
 2MASS J06244595-4521548
 2MASS J06523073+4710348
 2MASS J07003664+3157266
 2MASS J07171626+5705430
 2MASS J07464256+2000321
 2MASS J07511645-2530432
 2MASS J08251968+2115521
 2MASS J08300825+4828482
 2MASS J08354256-0819237
 2MASS J08472872-1532372
 2MASS J08575849+5708514
 2MASS J09083803+5032088
 2MASS J09153413+0422045
 2MASS J09211410-2104446
 2MASS J10433508+1213149
 2MASS J10484281+0111580
 2MASS J10511900+5613086
 2MASS J10584787-1548172
 2MASS J11263991-5003550
 2MASS J11553952-3727350
 2MASS J13004255+1912354
 2MASS J14252798-3650229
 2MASS J14392836+1929149
 2MASS J14540797-6604476
 2MASS J15074769-1627386
 2MASS J15150083+4847416
 2MASS J15551573-0956055
 2MASS J16154255+4953211
 2MASS J16322911+1904407
 2MASS J16452211-1319516
 2MASS J17073334+4301304
 2MASS J17111353+2326333
 2MASS J17171408+6526221

Siehe auch 
 Liste von Exoplaneten
 Liste von Planetensystemen
 Liste von Sternen

Einzelnachweise 

Braune Zwerge
!Liste